

Grand banditisme 
capo, le diminutif de caporegime ou capodeccina, le premier échelon de chef dans une hiérarchie d'une structure mafieuse.

Musique 
 Capo, abréviation de capodastre, un système utilisé pour transposer le manche d'un instrument à cordes sans toucher à l'accordage ;

Sport 
 Le capo est en quelque sorte le chef d'orchestre des groupes « d'ultras ».

Patronyme 

 Bernard Capo (1950-), dessinateur et scénariste français de bande dessinée ;
 Bernardo Capó (1919-2000), coureur cycliste espagnol ;
 Bobby Capó (1921-1989), chanteur et compositeur portoricain ; 
 Federico Capo Ortega (1983-), joueur uruguayen de rugby à XV ;
 Hounkpatin B Christophe Capo, linguiste béninois ;
 Rodrigo Capo Ortega (1980-), joueur uruguayen de rugby à XV ; 
 Sotir Capo (1934-2012), peintre albanais ; 
 Vincent Capo-Canellas (1967-), homme politique français ;
 Vito Kapo (1922-), femme politique et ministre albanaise.

Voir aussi 
 

Patronyme hispanique